Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 142-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 142E busz (Budapest)
 142-es busz (Budapest, 1977–1995)megszűnt
 -es busz (Budapest, 2002)megszűnt
 142-es busz (Budapest, 2015–2019)megszűnt

 142-es busz (Pécs)